Борисовское — название населённых пунктов в России:

 Борисовское — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Борисовское — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Борисовское — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Борисовское — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Борисовское — село в Шербакульском районе Омской области.
 Борисовское — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Борисовское — село в Кесовогорском районе Тверской области.
 Борисовское — село в Лесном районе Тверской области.
 Борисовское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Борисовское — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Борисовское — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Борисовское — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Борисовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Борисовское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Борисовское — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Борисовское сельское поселение
 Борисов
 Борисова
 Борисовка
 Борисово
 Борисовская
 Борисовский